Az alábbi családfa a perzsa sahok családi kapcsolatait hivatott ábrázolni.

Szafavidák (1501 – 1736)

Afsáridák (1736 – 1749)

Zand-dinasztia (1750 – 1796), Kádzsár-dinasztia (1796 – 1925)

Pahlavi-dinasztia (1925 – 1979)

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Perzsiai muszlim uralkodók listája

Uralkodói családfák